Пирмухаммед-хан:

 Пирмухаммед-хан (1511—1561) — восьмой правитель из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве. Правил в 1556 – 1561 годах.
 Пирмухаммед-хан II (1550—1601) — двенадцатый правитель из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве. Правил в 1598—1601 годах.